Bebop désigne:

Arts et spectacles

Danse et musique 
 Le bebop est un genre musical de jazz ;
 Le be-bop est une danse de jazz en couple ;
 Bebop est un standard de jazz bebop de référence ;
 Le festival Bebop est un festival de musique ;
 Cowboy Bebop, un album musical de The Seatbelts.

Dessin-animé et film 
 Bebop, un personnage des Tortues Ninja ;
 Cowboy Bebop, une série télévisée d'animation japonaise de 26 épisodes créée en 1998 ;
 Cowboy Bebop, le film, un film d'animation japonais sorti en 2001 ;
 Cowboy Bebop, une série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2021.

Autres 
 Le Parrot Bebop Drone, un drone civil ;
 Le Parrot Bebop 2, un drone civil.